Bredestraat (Maastricht)
Bredestraat (Rotterdam)
Bredestraat (Oostburg)
Bredestraat (Nijmegen)
Bredestraat (Leuth)
Bredestraat (Assenede)

Zie ook 
Breedstraat (doorverwijspagina)
Breestraat (doorverwijspagina)